Вере́ль-де-Монбе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний схід від Парижа, 75 км на схід від Ліона, 15 км на захід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 107 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 287,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Верель-де-Монбель на сайті французького Національного інституту географії
 Верель-де-Монбель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верель-де-Монбель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верель-де-Монбель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верель-де-Монбель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя